De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1935-1937 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 26 juli 1935. De zittingsperiode ging in op 17 september 1935 en liep af op 7 juni 1937.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 26 juli 1935

RKSP (16 zetels)
Willem Maria van Lanschot, fractievoorzitter
Jan Andriessen
Henri Blomjous
Adrianus Cornelis de Bruijn
Albertus Nicolaas Fleskens
François Isidore Joseph Janssen
Carolus Hubertus Josephus Alphonsus Janssen de Limpens
Petrus Willebrordus de Jong
Cor Kropman
George Alphonse Hubert Michiels van Kessenich
Franciscus Lambertus Deodatus Nivard
Henk Ruijter
Alexander van Sasse van Ysselt
Antonius Johannes Schoemaker
Jos Serrarens
Alphonsus Maria Antonius Aloysius Steger

SDAP (11 zetels)
Maup Mendels, fractievoorzitter
Simon de la Bella
Piet Danz
Louis Hermans
Piet Moltmaker
Frans Ossendorp
Henri Polak
Carry Pothuis-Smit
Eltjo Rugge
Koos Vorrink
Arie de Zeeuw

CHU (7 zetels)
Bonifacius Christiaan de Savornin Lohman, fractievoorzitter
Nicolaas Charles de Gijselaar
Joannes ter Haar
Abraham van der Hoeven
Gualthérus Kolff
Rommert Pollema
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk

ARP (6 zetels)
Anne Anema, fractievoorzitter
Hubert Alexander Maurits van Asch van Wijck
Paul Briët
Schelto van Citters
Pieter Diepenhorst
Willem de Vlugt

Vrijheidsbond (5 zetels)
Pieter Droogleever Fortuyn, fractievoorzitter
Samuel van den Bergh
Joan Gelderman
Hendrik Johan Knottenbelt
Anthon Gerrit Æmile van Rappard

VDB (3 zetels)
David van Embden, fractievoorzitter
Jan Marie Lucas Otten
Willem Hendrik Martinus Werker

NSB (2 zetels)
Max de Marchant et d'Ansembourg, fractievoorzitter
Anton van Vessem

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 juli 1935 werden 25 Eerste Kamerleden verkozen in de kiesgroepen I en III. 
 Willem Hendrik Martinus Werker (VDB) kwam op 17 september dat jaar in de Eerste Kamer als opvolger van Marcus Slingenberg, die op 31 juli 1935 tot minister van Sociale Zaken was benoemd.

1935-1937
Nederlandse politiek in 1935
Nederlandse politiek in 1937